Piquerez ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Piquerez (1945–2008), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Joaquín Piquerez (* 1998), uruguayischer Fußballspieler